Мушкетёры:

 Мушкетёры — в XVI—XVII веках род войск в пехоте: солдаты, вооруженные мушкетами.
 Мушкетёры — польская подпольная организация разведывательного характера.
 Мушкетёры — британский приключенческий телесериал производства BBC.
 Мушкетёры — приключенческий боевик Пола Андерсона.

См. также 
 
 Мушкетёр